Подводные лодки проекта 671 «Ёрш» — серия советских торпедных атомных подводных лодок.

Подводные лодки проекта выпускались в Ленинграде, на заводе Адмиралтейские верфи. Рядом с этим заводом планируется установка памятника подводной лодке.

История создания 
3 ноября 1959 года было утверждено техническое задание на новую торпедную атомную субмарину водоизмещением 2 000 тонн и глубиной погружения не менее 300 м. Особо в задании оговаривались габариты гидроакустического комплекса, которым планировали оснащать лодки. Главным конструктором проекта стал Г. Н. Чернышев, выпускник Николаевского кораблестроительного института (1942) года.

В основу нового проекта подводных лодок были положены:
 одновальная ЯСУ, обеспечивающая высокий КПД гребного винта и его минимальную шумность;
 форма корпуса в виде тела вращения;
 увеличенный диаметр прочного корпуса и размещение в одном отсеке паротурбинной установки (ПТУ) с автономными турбогенераторами (АТГ);
 совмещение торпедного и жилого отсеков в одном.

Модификации 
 Модификация 671В: оснащение подводных лодок помимо традиционных торпед ракетно-торпедным комплексом «Вьюга».
 Модификация 671К: установка ракетного комплекса с крылатыми ракетами большой дальности C-10 «Гранат» (SS-N-21).
 Модификация 671М: установка оборудования для стрельбы телеуправляемыми торпедами ТЭСТ-70.

Дальнейшее развитие проекта:
 Модификация 671РТ «Сёмга»: замена двух торпедных аппаратов 533 мм на 650 мм, установка дизель-генератора увеличенной мощности, значительное снижение шумности, оснащение ракето-торпедами.
 Модификация 671РТМ «Щука»: модернизация радиоэлектронного вооружения и проведение мероприятий по понижению шумности (в том числе замена одного семилопастного винта двумя четырехлопастными), врезка цилиндрической вставки в корпус лодки для размещения нового оборудования и вооружения.
 Модификация 671РТМК: модификация 671РТМ, с установленной системой СОКС (Система Обнаружения Кильватерного Следа), наличие которой является главным, визуальным отличительным признаком, с оснащением крылатыми ракетами «Гранат» с дальностью действия до 3000 км.

Представители

Примечания

Ссылки